Peter Simons ist der Name folgender Personen:

* Peter Simons (Heimatforscher)  (1877–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Peter Simons (Philosoph) (* 1950), britischer Philosoph